Jméno a příjmení František Hanus má více nositelů:

 František Hanus (1916–1991) – český herec a divadelní režisér
 František Hanus (fotbalista) (* 1982) – český fotbalista, hráč FK Fotbal Třinec
 František Hanus (pěvec) (1888–1946) – český pedagog a pěvec
 František Hanus (politik) (1943–???) – český a československý politik KSČ, vedoucí taj. KV KSČ ve Středoč. kraji a poslanec FS za normalizace